Le Dernier Chant des Malaterre est une bande dessinée de François Bourgeon publiée en 1990 par Casterman. Long de 126 pages, c'est le troisième et dernier tome de la série médiévale-fantastique Les Compagnons du crépuscule.

Publications 
 Le Dernier Chant des Malaterre, Casterman, coll. « Studio (A SUIVRE) », 1990 .
 Le Dernier Chant des Malaterre, Casterman, 1994 .
 Le Dernier Chant des Malaterre, Casterman, 2009 .
 Le Dernier Chant des Malaterre, Delcourt, 2009 .

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Album de bande dessinée sorti en 1990
Prix du public du festival d'Angoulême
Prix Urhunden du meilleur album étranger